Nonains est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme
Beaumont-les-Nonains, commune française de l'Oise 
Gy-les-Nonains, commune française du Loiret
La Ville-aux-Nonains, ancienne commune d'Eure-et-Loir, aujourd'hui Senonches
Pouilly-les-Nonains, commune française de la Loire
Rupt-aux-Nonains, commune française de la Meuse

Homonymie de toponyme